Le Pin, település Franciaországban, Charente-Maritime megyében
Le Pin, település Franciaországban, Deux-Sèvres megyében
Le Pin, település Franciaországban, Gard megyében
Le Pin, település Franciaországban, Isère megyében
Le Pin, település Franciaországban, Jura megyében
Le Pin, település Franciaországban, Loire-Atlantique megyében
Le Pin, település Franciaországban, Seine-et-Marne megyében